Mount Cleveland (Chuginadak), een vulkaan in Alaska 
Mount Cleveland (Skagway), een berg in Alaska 
Mount Cleveland (Montana), de hoogste top van Glacier National Park
Mount Cleveland (New Hampshire)
Mount Cleveland (Vermont)